45, een jaar
 45 (getal), een natuurlijk getal
 45 (Michael Jackson is not dead), een single uit 2011